Монтелонго има више значења:

 Монтелонго
 Монтелонго, Сан Франсиско (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монтелонго (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монтелонго (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику